In 1931/32 werd het tiende Zuidwestfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De competitie werd opnieuw uitgebreid naar twee reeksen.

SuS Hüsten werd kampioen. De clubs plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen plaatsten zich niet meer voor de eindronde. De kampioenen bekampten elkaar in knock-outfase en Hüsten verloor meteen van FC Schalke 04.

Bezirksliga

Groep Sauerland

 Play-off

Groep Siegerland

 Play-off

Finale
 Heen

 Terug

1. Bezirksklasse
Doordat het aantal clubs in de hoogste klasse van 18 naar 10 herleid werd was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Hagen - Groep Oberruhr

Hagen - Groep Hagen

Hagen - Groep Lenne

Siegen

Betzdorf

2. Bezirksklasse
Er was dit jaar geen promotie mogelijk

Betzdorf

Siegen 

 Play-off

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Zuidwestfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32